А́рба-Мынч () — город на юге Эфиопии, в Регионе Народов и народностей юга. Расположен в 500 км южнее Аддис-Абебы на высоте 1284 м над уровнем моря.

В переводе с амхарского языка название города означает «Сорок родников». Это название он получил за многочисленные подземные источники. Расположенный на западной стороне Великой рифтовой долины, город состоит из двух частей: административной части, которая носит название Шеча, и жилых и коммерческих кварталов — Сикела, расположенных в 4 км от центра. Обе части соединены между собой дорогой. Сикела, расположенная на востоке города, является своеобразными воротами в национальный парк Нечисар, который расположен между озёрами Абая на севере и Чамо на юге. Автобусы и такси связывают обе части города. В каждой из них расположены школы.

До 1966 года в Арба-Мынч можно было попасть лишь во время сухой погоды, так как до столицы не существовало асфальтированной дороги. 15 июля 1967 года была введена в эксплуатацию телефонная линия, которая связала город со столицей Эфиопии. Постройка этой линии обошлась государству в 250 000 быров. В окрестностях города произрастают различные фруктовые культуры: манго, банан, апельсин, яблоко, гуава, ананас. Кроме фруктов город известен своими рыбными фермами. В городе расположены университет и аэропорт.

По данным переписи 2007 года население города составляет 74 879 человек, из них 39 208 мужчин и 35 671 женщина. 56,04 % населения являются приверженцами эфиопской православной церкви; 38,47 % — протестанты и 4,16 % — мусульмане. По данным предыдущей переписи 1994 года население Арба-Мынча насчитывало 40 020 человек.

Примечания 

Города Эфиопии
Область Народностей Южной Эфиопии